Die AEGON Open Nottingham 2016 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. Juni 2016 in Nottingham stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. Es zählte zur Kategorie ATP World Tour 250 und war das letzte Turnier vor dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Bereits zwei Wochen vorher fand das Turnier der Damenkonkurrenz in Nottingham statt.

Vorjahressieger waren Denis Istomin im Einzel sowie Chris Guccione und André Sá im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 648.255 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 704.805 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die AEGON Open Nottingham 2016 fand vom 17. bis 18. Juni 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den AEGON Open Nottingham 2016 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben werden. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 159 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 142 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 133 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Nottingham